KAJ steht für:
 Katholische Arbeiterjugend
 Flughafen Kajaani (IATA-Code), Flughafen in Finnland
 Karthago Airlines (ICAO-Code), tunesische Fluggesellschaft

Kaj steht für:
 Kaj (Tschahār Mahāl und Bachtiyāri), Ort im Landkreis Ardal (Iran), Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri, Iran
 Kaj (Hilmend), Nebenfluss des Hilmend, Provinz Daikondi, Pakistan
 Kaj (Marskrater), Marskrater
 Variante des zumeist männlichen, selten auch weiblichen Vornamens Kai, siehe Kai (Vorname)

kaj steht für:
 Kaje (ISO-639-3-Code), platoide Niger-Kongo-Sprache im nigerianischen Bundesstaat Kaduna

Abkürzung